Таволжанка— село в Карсунском районе Ульяновской области, входит в состав Карсунского городского поселения.

География 
Находится на реке Барыш, на расстоянии менее 2 километров на юго-восток от районного центра поселка Карсун.

История
Возникло в 1672 году как Таволжанская слобода выборного полка солдат.  

Часовня была построена в 1677 году.   

В 1685 году в Товолжанской слободе была построена первая деревянная церковь во имя Сергия Радонежского чудотворца.  

27.12.1860 года в селе Таволжанке Корсунского уезда было открыто мужское начальное народное училище.  

Новый деревянный храм — трапеза и колокольня построены в 1865 году, а главная часть — в 1892 г. на пожертвования благотворителей. Престолов в нём два: главный — во имя преп. Сергия Радонежского Чудотворца и в трапезном приделе — в честь Рождества Христова.  

В 1913 году в селе было 507 дворов, 1592 жителей, Сергиевская православная церковь, школа.  

В 1990-е годы центр СПК «Красное Знамя».

Население
Население составляло: прихожан на 1900 г. в 433 дворах жило: 1201 м. и 1307 ж.; 883 человека в 2002 году (русские 98%), 948 по переписи 2010 года.

Инфраструктура
Школа, клуб, библиотека, детский сад, медпункт, отделение связи. Действует храм Преподобного Сергия Радонежского, в котором, в 1989—1993 годах, исполнял послушания алтарника и чтеца священнослужитель Диодор (Исаев).

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия: в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2004. — 590 с. — 2500 экз. — ISBN 5-8426-0035-8.

 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов «Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г.», Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год, Симбирск.

Населённые пункты Карсунского района